Lokoya peut désigner :
 les Lokoya, un peuple du Soudan du Sud
 le lokoya, une langue nilotique orientale